siarczan srebra(I) – nieorganiczny związek chemiczny 
 siarczan srebra(II) – nieorganiczny związek chemiczny